Pánuco steht für:

 Pánuco, Provinz des historischen Vizekönigreichs Neuspanien
 Pánuco (Sinaloa), Ort in Mexiko
 Pánuco (Veracruz), Ort in Mexiko
 Pánuco (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Río Pánuco, Fluss in Mexiko

Siehe auch:
 Municipio Pánuco
 Rio Panuco (Schiff), Passagierschiff